Betts è uno cognome diffuso nei Paesi anglosassoni.

Persone 

 Albert Betts, ginnasta britannico
 Andrew Richard Betts, ex cestista britannico
 Charles Betts, è un wrestler ed ex lottatore statunitense meglio conosciuto come Chad Gable
 Daisy Betts, attrice australiana
 Dickey Betts, chitarrista statunitense
 Doris Betts, scrittrice statunitense
 Harry Betts, compositore statunitense
 Jack Betts, attore statunitense
 Mookie Betts, giocatore di baseball statunitense
 Morton Betts, calciatore inglese
 Robert Betts Laughlin , fisico statunitense, Premio Nobel per la Fisica nel 1998

Altro 

 Thomas & Betts, azienda di componenti elettronici